El término Inversión tiene muchos sentidos:

Inversión es la aplicación de bienes a la producción de una ganancia futura en lugar de a su consumo inmediato;
 en electrónica, la inversión de corriente es la transformación de una corriente continua en una alterna o viceversa;
 en genética, la inversión cromosómica es la alteración de un segmento cromosómico, en la que los genes quedan ordenados en una secuencia contraria a la común;
 en geología, la inversión del campo magnético terrestre es un fenómeno geológico que ha sucedido numerosas veces en la historia de la Tierra, como en la inversión magnética de Brunhes-Matuyama;
 en geometría, la inversión respecto a una circunferencia;
 en informática, la inversión de prioridades es la situación en que una tarea de baja prioridad tiene reservado el uso de un recurso de sistema, interrumpiendo así su uso por otra de mayor prioridad;
 en lógica, la inversión es una de las operaciones que la lógica clásica tradicional admitía como operación lógica válida;
 en medicina y psicología clásicas, la inversión era un nombre frecuente para la homosexualidad;
 en meteorología, la inversión térmica es el ascenso de la misma a medida que aumenta la altitud, contra la relación inversa normal;
 en música, la inversión es la transposición de algunas notas en un acorde o melodía;
 en química, la inversión del nitrógeno es la oscilación presentada por algunas moléculas con un átomo de nitrógeno, en que la estructura molecular se invierte rápidamente;
 en la edición de imágenes digitales inversión es el cambio de un color al color opuesto en el Modelo de color RGB.